31 o treinta y uno puede referirse a:

 El número natural treinta y uno.
 El año 31 d. C.
 El año 31 a. C.
 El día 31 de cada mes.
 La película de terror 31 dirigida por Rob Zombie.